Conques o Concas (Avairon), antic municipi al departament francès de l'Avairon, a l'antic regió de Migdia-Pirineus 
 Conques-en-Rouergue, municipi al departament francès de l'Avairon, a la regió de Occitània
 Cantó de Conques, cantó al departament francès de l'Avairon, al districte de Rodez
 Conques (Conca Dellà), entitat de població d'Isona i Conca Dellà (Pallars)
 Conques (antic municipi), antic municipi ara integrat a Isona i Conca Dellà
 Conques-sur-Orbiel, municipi francès al departament de l'Aude a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Conques, antiga possessió del municipi de Puigpunyent (Mallorca)
 Abadia de Conques o abadia de Concas antiga abadia fundada el 819
 Cantó de Conques-sur-Orbiel, cantó francès el departament de l'Aude a la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Castell de Conques, castell al municipi d'Isona i Conca Dellà
 Riu de Conques, riu de Catalunya afluent de la Noguera Pallaresa
 Mont de Conques, formació orogràfica
 Serra de les Conques, serra entre els municipis d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès), Begues (Baix Llobregat) i Olivella (Garraf)